Moelven IL é um clube esportivo da Noruega fundado em 25 de junho de 1918. Sua sede fica em Hedmark.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1918
Clubes de futebol da Noruega